Die Unschuld vom Lande steht für:

 Die Unschuld vom Lande (Komödie), Komödie von William Wycherley (1675)
 Die Unschuld vom Lande (1914), deutsche Stummfilmkomödie von Charles Decroix 
 Die Unschuld vom Lande (1933), deutsche Filmkomödie von Carl Boese
 Die Unschuld vom Lande (1957), deutsche Filmkomödie von Rudolf Schündler